Kirchschlager ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Kirchschlager (* 1965), österreichische Sängerin
 Caspar Leopold Kirchschlager (1696–1755), österreichischer Mediziner
 Martin Kirchschlager (1910–1985), österreichischer evangelisch-lutherischer Pfarrer in der Steiermark
 Michael Kirchschlager (* 1966), deutscher Historiker und Autor

Siehe auch:
 Verlag Kirchschlager, im thüringischen Arnstadt ansässiger Verlag mit Schwerpunkten in historischer Kriminalistik und Regionalkunde